Општина Јањина се може односити на:

 , општина у округу Јањина, Грчка
 Општина Јањина (Хрватска), општина у Дубровачко-неретванској жупанији, Хрватска